San Teodosio I – imperatore d'Oriente, commemorato il 17 gennaio dalle Chiese orientali
 San Teodosio II – imperatore d'Oriente, commemorato il 29 luglio dalle Chiese orientali
 San Teodosio di Auxerre – vescovo, commemorato il 17 luglio
 San Teodosio di Cappadocia (423-529) – cenobiarca e confessore, commemorato l'11 gennaio
 San Teodosio di Černihiv (circa 1630-1696) – arcivescovo di Černihiv, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa e commemorato il 5 febbraio
 San Teodosio di Oria – vescovo, commemorato il 30 agosto
 San Teodosio di Pečerska (1029-1074) – monaco, commemorato il 3 maggio
 San Teodosio di Turnovo – anacoreta, commemorato il 27 novembre
 San Teodosio martire – in Anatolia probabilmente nel III secolo, con Emanuele e Quadrato, commemorati il 26 marzo

Pagine correlate
Teodosio
Teodosia